Trihlorid se može odnositi na:

Antimon trihlorid, -{SbCl3}-
Arsen trihlorid, -{AsCl3}-
Bor trihlorid, -{BCl3}-
Butilkalaj trihlorid, organotinsko jedinjenje
Galijum trihlorid, -{GaCl3}-
Jod trihlorid, -{ICl3}-
Azot trihlorid, -{NCl3}-
Fosfor trihlorid, -{PCl3}-
Renijum trihlorid, -{ReCl3}-